Avería puede referirse a:

 Avería, tipo de impuesto.
 Avería de máquina, alteración en el normal funcionamiento de una máquina.

 Averías (Argentina)
 Averías (Uruguay)

Enlaces externos